Heinrich Scholz (1930-2003), homme politique allemand.
 (1884-1956), logicien, philosophe et théologien allemand.